Бьюке́нен, Бьюка́нан, Бука́нан () — обычно произносится как [], в Шотландии — []; некоторые топонимы в США произносятся как [buː'kænən].

Географические названия

Города 
 Бьюкенен (город, Либерия) — город в Либерии, столица графства Гранд-Баса.
 Бьюкенен (город, Виргиния) — посёлок в США.
 Бьюкенен (Джорджия) — посёлок в США.

Другое 
 Бьюкенен (округ)
 Бьюкенен (озеро в Техасе)

Персоналии 
 Бьюкенен, Боб — американский кёрлингист и тренер.
 Бьюкенен, Джейк (род. 1989) — американский бейсболист.
 Бьюкенен, Джеймс (1791—1868) — 15-й президент США.
 Бьюкенен, Джеймс Макгилл (1919—2013) — американский экономист, лауреат Нобелевской премии.
 Бьюкенен, Дженсен (род. 1962) — американская актриса мыльных опер.
 
 
 Бьюкенен, Киша (род. 1984) — британская певица и автор песен, одна из первых участниц женской поп-группы Sugababes.
 Бьюкенен, Клавдий (1766—1815) — шотландский священник, богослов, проповедник и миссионер.
 Бьюкенен, Колин (род. 1966) — шотландский киноактёр.
 Бьюкенен, Лаклан (род. 1987) — австралийский актёр.
 Бьюканан, Ли (род. 2001) — английский футболист.
 Бьюкенен, Мэриэл (1886—1959) — британская, писательница, мемуаристка.
 Бьюкенен, Патрик Джозеф (род. 1938) — американский политик и публицист.
 Бьюкенен, Роберт Уильямс (1841—1901) — шотландский поэт, новеллист и драматург.
 Бьюкенен, Рой (1939—1988) — американский гитарист и блюзовый музыкант.
 Бьюкенен, Тейджон (род. 1999) — канадский футболист.
 Бьюкенен, Томас (1808—1841) — американский и либерийский государственный деятель.
 Бьюкенен, Тэннер (род. 1998) — американский актёр.
 Бьюкенен, Уильям Эшбери (1876—1954) — канадский журналист, издатель и политик.
 Бьюкенен, Франклин (1800—1874) — капитан первого ранга флота Конфедерации, командир знаменитого первого броненосца южан «Виргиния» — «Мерримак».
  (род. 1967) — американский политик, государственный секретарь штата Вайоминг.
 Бьюкенен, Шерон (род. 1963) — австралийская хоккеистка на траве, олимпийская чемпионка 1988 года.
 Бьюкенен, Эдди (1939—1987) — английский певец и актёр.
 Бьюкенен, Эйми (род. 1993) — израильская фигуристка.
 Бьюкенен, Эндрю (1807—1882) — британский дипломат.
 Бьюкенен-Гамильтон, Фрэнсис (1762—1829) — шотландский биолог.

См. также 
 Клан Бьюкенен

Примечания